Kron oder Krön ist der Familienname folgender Personen:
 Andreas Kron (* 1998), dänischer Radrennfahrer
 Christine Kron (1962–2017), deutsche Ethnologin und Museumsleiterin
 Emma Brenner-Kron (1823–1875), Schweizer Schriftstellerin und Mundartdichterin
 Erich Kron (1881–1917), deutscher Astronom
 Friedrich W. Kron (1933–2016), deutscher Erziehungswissenschaftler 
 Gustav Kron (1878–1942), der letzte jüdische Lehrer und Vorbeter der jüdischen Gemeinde in Fritzlar
 Heinrich Kron (1923–2007), deutscher evangelischer Theologe
 Katharina Kron (* 2004), deutsche Schauspielerin und Hörspielsprecherin
 Kathleen Anne Kron (* 1956), US-amerikanische Botanikerin
 Konrad Kron († 1443), Bischof von Lebus
 Lisa Kron (* 1961), US-amerikanische Schauspielerin
 Norbert Kron (* 1965), deutscher Schriftsteller, Journalist und Filmemacher
 Patrick Kron (* 1953), französischer Manager
 Peter Krön (* 1928), österreichischer Beamter
 Robert Kron (* 1967), tschechischer Eishockeyspieler und -scout
 Thomas Kron (* 1970), deutscher Soziologe
 Uta Kron (1943–2020), deutsche Archäologin.

Kron steht für:
 (2796) Kron, Asteroid des mittleren Hauptgürtels.

Siehe auch:
 Cron (Begriffsklärung)
 Gron
 Krohn
 Crohn
 Kroon
 Croon
 Grohn
 Königskron.